A 2001–2002-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 39. alkalommal kerültek kiírásra. A címvédő a Bayern München volt.

Változások a előző idényhez képest

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 SpVgg Unterhaching
 Eintracht Frankfurt
 VfL Bochum

Feljutott csapatok 
A következő csapatok kerültek fel a Bundesliga 2-ből az előző idény végén:
 1. FC Nürnberg (aranyérmes)
 Borussia Mönchengladbach (ezüstérmes)
 FC St. Pauli (bronzérmes)

Csapatok 

<div id="megj">12002. április 19-én a St. Pauli - Hamburg rangadót a Hamburger SV stadionjában, az AOL-Arenában rendezték.

Tabella 

<div id="megj1">1Mivel a 2001–2002-es német kupagyőztes Schalke 04 kvalifikálta magát az UEFA-kupába, a döntős Bayer Leverkusen pedig az UEFA-bajnokok ligájába, így a kupagyőztes jogán a bajnokságban 6. helyezett Werder Bremen indulhatott a 2002–2003-as UEFA-kupában.

Kereszttáblázat

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2002. május 4.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2002. május 4.

A bajnok csapat és az év játékosa

Lásd még 
 2001-es DFB-Ligapokal
 2001–2002-es DFB-Pokal
 2001–2002-es Bundesliga 2

Külső hivatkozások 
 A 2001–2002-es szezon a DFB.de-n  
 A 2001–2002-es szezon a Kicker.de-n 
 A 2001–2002-es szezon a fussballdaten.de-n 
 A 2001–2002-es szezon a worldfootball.net-en

Források 

Nemet 1
Német labdarúgó-bajnokságok